Lubeck (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Patricia van Lubeck (1965), een Nederlands beeldend kunstenares

Zie ook 
Lübeck (doorverwijspagina)